Pisanello ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Pisanello (1395–1455), italienischer Maler und Medailleur
 Vincenzo Pisanello (* 1959), Bischof von Oria